est un mot anglais signifiant « abattage ». Il peut faire référence à :

Patronyme 

 A. J. Slaughter (né en 1987), joueur américain professionnel de basket-ball ;
 Anne-Marie Slaughter (née en 1958), universitaire américaine ;
 Enos Slaughter (1916-2002), joueur américain de baseball ;
 Frank G. Slaughter (1908-2001), médecin et romancier populaire américain ;
 Karin Slaughter (née en 1971), écrivaine américaine, auteure de roman policier ;
 Louise Slaughter (1929-2018), représentante des États-Unis pour le 25e district congressionnel de New York de 1987 à 2018, membre du Parti démocrate ;
 Marcus Slaughter (né en 1985), joueur américain de basket-ball ;
 Rosalie Slaughter Morton (1876-1968), médecin et chirurgienne américaine.

Toponyme 
 Slaughter, ville américaine située en Louisiane.

Cinéma 
 , film américain de Stewart Hopewell sorti en 2009.
 Slaughter's Big Rip-Off, film américain de Gordon Douglas sorti en 1973.

Homonymie de titre